Lavaur er navnet på flere forskellige communes i Frankrig:

 Lavaur (Dordogne) – i departementet Dordogne
 Lavaur (Tarn) – i departementet Tarn